Az 1999-es kupagyőztesek Európa-kupája-döntő volt a KEK 39. döntője, egyben a KEK utolsó mérkőzése és döntője is. Az UEFA az 1998–1999-es szezon befejezésével megszüntette a KEK-et.

A trófeáért az olasz Lazio, és a spanyol Mallorca mérkőzött Birminghamben. A mérkőzést a Lazio nyerte 2–1-re. Az olasz csapat részt vehetett az 1999-es UEFA-szuperkupa döntőjében.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1998–1999-es UEFA-bajnokok ligája
 1998–1999-es UEFA-kupa
 1999-es UEFA-szuperkupa

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyőztesekeurópakupájadöntő